Второй дивизион Чили 1954 () — третий сезон второй по значимости лиги чемпионата Чили. Новичками лиги стали клубы «Альянса де Курико», «Ла Крус», «Унион Ла-Калера» и «Универсидад Текника». В турнире не играл прошлогодний участник «Маэстранса Сентраль».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на сайте rsssf.com  

1954
Спорт в Чили в 1954 году
Чили